Termin Pseudoholinsteraza ima više značenja.

 Holinsteraza, enzim
 Arilna acilamidaza, enzim